A 2002. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 10 + 10 km-es üldözőverseny versenyszámát február 14-én rendezték a Soldier Hollow síközpontban. Az élen holtverseny született, az aranyérmet két norvég, Frode Estil és Thomas Alsgaard nyerte meg, ezüstérmet nem osztottak ki. A Magyarországot képviselő Tagscherer Imre a 74., Holló Mátyás a 75. helyen végzett.

Eredmények 
A verseny egy 10 km-es klasszikus stílusú és egy 10 km-es szabad stílusú futamból állt. A klasszikus stílusú futamból az első 60 versenyző vehetett részt a szabad stílusú futamban, azonban három versenyzőt utólag kizártak. A szabad stílusú futamban a versenyzők a klasszikus stílusú futam végeredménye alapján, az első helyezetthez viszonyított időhátrányok szerint rajtoltak. A célba érkezés sorrendje határozta meg a végeredményt.

A versenyt eredetileg a spanyol színekben versenyző Johann Mühlegg nyerte meg, azonban utólag doppingolás miatt kizárták. Két másik osztrák versenyzőt is utólag kizártak.

Az időeredmények másodpercben értendők.

10 km-es klasszikus stílus

10 km-es szabad stílus

Jegyzetek

Források 

Sífutás a 2002. évi téli olimpiai játékokon